Der Telecommunications Act bezeichnet

 ein Bundesgesetz in den Vereinigten Staaten, siehe Telecommunications Act of 1996,
 das kanadische Gesetz zur Telekommunikation, siehe Telecommunications Act (Kanada)